Емельянов, Валерий Михайлович (1954—2008) — советский и российский физик.
 Емельянов, Валерий Николаевич (1929—1999) — советский и российский ученый-арабист, один из адептов антисемитизма.
 Емельянов, Валерий Николаевич (1940―2019) ― советский и российский изобретатель, доктор технических наук, профессор кафедры технологии машиностроения и декан инженерно — технологического факультета Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.